Berenz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Berenz (1898–1968),  römisch-katholischer Geistlicher und Widerstandsaktivist in der Batschka während der Zeit des Nationalsozialismus
 Emil Berenz (1833–1907), deutscher Reeder, Kaufmann und Ehrenbürger der Stadt Danzig
 Johannes Berenz (* 1965), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Bärenz
 Berens
 Behrends
 Behrenz